Dietenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Dietenbach (Freiburg im Breisgau), geplanter neuer Stadtteil für Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Dietenbach (Kirchzarten), Dorf der Gemeinde Kirchzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Dietenbach (Schlier), Hof der Gemeinde Schlier, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Dietenbach (Debantbach), linker Zufluss des Debantbachs im Gemeindegebiet von Dölsach, Bezirk Lienz, Tirol
 Dietenbach, Abschnittsname von etwa Freiburg-Weingarten bis etwa Freiburg-Mundenhof eines Mühlenbachs, rechter Zufluss des Mühlbachs (als Alte Dreisam zur Dreisam) vor Gottenheim, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg; Namensgeber des gleichnamigen geplanten Stadtteils von Freiburg im Breisgau
 Dietenbach (Eyach), rechter Zufluss der Eyach gegenüber Owingen, Stadt Haigerloch, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Dietenbach (Holzgraben), rechter Zufluss des Holzgrabens (zur Lauter) bei Olsbrücken, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Dietenbach (Nußbach), rechter Zufluss des Nußbachs in Reichsthal, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Dietenbach (Pfaffenbach), linker Zufluss des Pfaffenbachs (zum Sulzbach, zum Rhein) bei Bad Sulzburg, Stadt Sulzburg, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Dietenbach (Reichenbach), linker Zufluss des Reichenbachs (zum Neckar nach Reutlingen-Ofterdingen) vor Reicheneck, Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Diefenbach
 Dientenbach
 Dietzenbach